Exa — семейство однообъективных зеркальных фотоаппаратов, производимых германской компанией Ihagee.

История Exa 
В 1930 году Карл Нюхтерлейн (Karl Nüchterlein) разработал для Ihagee камеру VP Exakta для плёнки типа 127 (размер кадра 4×6,5 см). Позднее он разработал версию для ставшей популярной плёнки типа 135. Новая камера получила название Kine Exakta. Kine — от слова кино — плёнка типа 135 использовалась в кинокамерах. Производство Kine Exakta началось в 1936 году. В 1938 году началось производство Exakta с размером кадра 6×6 см.

В 1951 году началось производство Exa — упрощённой, более дешёвой и легкой версии Exakta. Производство Exa продолжалось до 1987 года.

Ранние модели Exa отличались от Exakta укороченным диапазоном выдержек. Они имели сменные видоискатели и сменные объективы. У поздних моделей Exa видоискатель был фиксированным.

Фотоаппараты Exa 

 Exa (original) — Производилась с 1951 года по 1960 год. Создавались по концепции «второго фотоаппарата» — как резервный аппарат с урезанными характеристиками, который можно было зарядить плёнкой более высокой чувствительности. Затвором служит зеркало, поэтому диапазон выдержек ограничен — от 1/25 с до 1/150 с. Видоискатели и объективы такие же, как и у Exakta.
 Exa Rheinmetall — Производилась в 1956 году компанией Sömmerda из-за недостатка производственных мощностей у Ihagee. На лицевой части фотоаппарата нанесены надписи System Exa и Rheinmetall Sömmerda.
 Exa I — Производилась с 1959 года. Произведено 38300 шт. От Exakta отличалась тем, что надпись Exa на корпусе фотоаппарата была проштампована, а не гравирована.
 Exa Ia — Производилась с 1964 года. Видоискатель шахтного типа. Изображение в видоискателе зеркально повёрнутое. Видоискатель мог заменяться пентапризмой. Прыгающая диафрагма объектива. Выдержки: 1/30, 1/60, 1/125 и 1/175 с. Фокальный затвор. Байонетное крепление объектива.
 Exa VX100
 Exa Ib — Резьбовое соединение M42×1. Штатный объектив Carl Zeiss Jena Tessar 50 мм f/2,8. Затвор в виде двух вращающихся цилиндров. Один из них был закреплён на зеркале.
 Exa Ic — Производилась с 1985 года по 1987 год в корпусе Exa IIb. Буква «c» означает, что камера производилась компанией Certo (Дрезден).
 Exa II — Производилась с 1960 года. Первая версия с несменяемой пентапризмой. Зеркало для визирования опускается только при взведённом затворе («залипающее зеркало»). Фокальный затвор с вертикальным движением матерчатых шторок и набором скоростей (В, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250).
 Exa IIa — Производилась с 1963 года.Та же самая Exa II, но с косметическими изменениями. Улучшена эргономика, упрощен процесс зарядки плёнки.
 Exa IIb — Производилась с 1964 года.Та же самая Exa IIa, но с зеркалом постоянного визирования.
 Exa 500 (Exakta 500, VX 200) — Производилась с 1966 года. Байонетное крепление объектива. Фокальный затвор с вертикальным движением матерчатых шторок и набором скоростей (В, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500).Улучшенный видоискатель с микропризмами, линзой Френеля и микрорастром. Съёмная задняя крышка.

См. также 
 Ihagee
 Exakta

Ссылки 
 Exa в Camerapedia
 Объективы байонета Exakta

Семейства фотоаппаратов
Ihagee
Фотоаппараты, появившиеся в 1951 году